Psi (getal), 1,587401051968³. Informatie erover bij Psi (letter).

 Psi (letter), de 23e letter van het Griekse alfabet, geschreven als Ψ of ψ
 Psi (paranormaal), een neutrale aanduiding voor parapsychologische effecten als buitenzintuiglijke waarneming en psychokinese
 Psi (software), een Jabber-client
 PSI, Potentially Shippable Increment, in Scrum (softwareontwikkelmethode)
 PSI-20, de beursindex van Portugal (Portuguese Stock Index)
 psi, pound-force per square inch, een niet-SI-eenheid voor druk, overeenkomend met 6894,757 Pa
 pSi, poreus silicium
 PSI, Italiaanse Socialistische Partij (Partito Socialista Italiano)
 Psi Power, een single van de Britse rockgroep Hawkwind uit 1978
 PSI Records, een Brits-Amerikaans platenlabel sinds 2002
 Personalized system of instruction, een onderwijsmethode